Rozgrywki radzieckiej grupy A w sezonie 1937 były trzecimi w historii radzieckiej pierwszej ligi. W rozgrywkach wzięło udział dziewięć drużyn, w tym jedna, która awansowała z grupy B – Metałłurg Moskwa. Początkowo, ostatni zespół z poprzedniego sezonu CDKA został zdegradowany do grupy B. Jednak decyzją Ogólnokrajowego Komitetu ds Kultury Fizycznej i Sportu Rady Komisarzy Ludowych ZSRR z dnia 4 sierpnia 1937 CDKA został przeniesiony z grupy B do grupy A. W sezonie tym drużyny nie spadały niżej, lecz dodatkowo wzbogacono ligę o 1 klub. Mistrzowski tytuł po raz drugi wywalczyła drużyna Dinama Moskwa. Współkrólami strzelców ligi zostali Boris Paiczadze z Dinama Tbilisi, Leonid Rumiancew ze Spartaka Moskwa i Wasilij Smirnow z Dinama Moskwa, którzy zdobyli po 8 goli.

Tabela końcowa 

Zasady przyznawania punktów:
Punkty przyznawano według poniższego zestawienia:
 zwycięstwo: 3 punkty,
 remis: 2 punkty,
 porażka: 1 punkt.

Rezultaty meczów

Strzelcy bramek 
 8 goli
 Boris Paiczadze (Dinamo Tbilisi)
 Leonid Rumiancew (Spartak Moskwa)
 Wasilij Smirnow (Dinamo Moskwa)

 7 goli
 Pawło Komarow (Dynamo Kijów)
 Michaił Siemiczastny (Dinamo Moskwa)

 6 goli
 Gaik Andriasow (Lokomotiw Moskwa)
 Aleksiej Ponomariow (Dinamo Moskwa)
 Michaił Jakuszyn (Dinamo Moskwa)
 Nikołaj Jarcew (Krasnaja Zaria Leningrad)

 5 goli
 Piotr Bykow (Dynamo Leningrad)
 Grigorij Fiedotow (Sierp i Mołot Moskwa)
 Michaił Kiriejew (CSKA Moskwa)
 Iwan Kuźmenko (Dynamo Kijów)
 Wadim Potapow (Sierp i Mołot Moskwa)
 Iwan Smirnow (Krasnaja Zaria Leningrad)

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim
1937 w piłce nożnej